Encaix o acoblament (fusteria), unió i fixació ferma de taulons, posts, o de peces de fusta
 Encaix (randa), teixit ornamental i transparent, tradicionalment fet a mà, que s'adorna amb brodats
 Encaix o comprovació de patrons, operació de comprovar si una dada pot ser descomposta a partir de les operacions especificades en una expressió patró 
 Encaix bancari, percentatge del diners d'un banc cal mantenir en reserves líquides